Frederick Stevens ou Frederick Stephens peut faire référence à :

 , un ancien pilote de moto
 Frederick Stevens (homme politique) (1861–1923), un homme politique de la Chambre des représentants des États-Unis pour le Minnesota
  (1856–1916), un homme politique de New York
 Frederic George Stephens (1828–1907), un critique d'art
  (1945-), un auteur de livres militaria
  (1847–1900), un ingénieur en architecture
  (1810–1866), maire de Buffalo dans l'État de New York, 1856–1857

Source de la traduction